Talmont-sur-Gironde este o comună din sud-vestul Franței, situată în departamentul Charente-Maritime din regiunea Poitou-Charentes. Numele Talmont înseamnă „călcâiul lumii”.

Această veche localitate este o bastidă fondată de Eduard I, rege al Angliei și duce al Aquitaniei, în 1284 pe o suprafață stâncoasă care domină Estuarul Gironde. Aflată la o distanță de 12 km de peninsula Médoc localitaea este ea însăși înconjurată pe 3 laturi de apă.

Demografie

Referințe

Legături externe
 www.talmont-sur-gironde.fr
 ARTE villages_de_france

Charente-Maritime